

Persone
 Enrico Mattei (1902-1987) – giornalista italiano, direttore del quotidiano La Nazione di Firenze
 Enrico Mattei (1906-1962) – imprenditore, dirigente pubblico italiano, presidente dell'Eni

Altro
 Aviosuperficie Enrico Mattei – indicata anche come Aviosuperficie di Basilicata, aviosuperficie italiana sita a Pisticci Scalo, in provincia di Matera
 Fondazione Eni Enrico Mattei – istituto di ricerca sui temi legati allo sviluppo sostenibile e alla governance globale
 Scuola Enrico Mattei – scuola di formazione post-laurea, fondata da Enrico Mattei nel 1957